Васи́лий Прокопе́нко:
 Прокопенко, Василий Александрович (1918—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Прокопенко, Василий Фёдорович (1925—1979) — полный кавалер ордена Славы.